Benetton Group — итальянский производитель одежды.
 Семья Бенеттон — семья владельцев итальянского производителя одежды
 Бенеттон (команда Формулы-1) — гоночная команда, выступавшая в чемпионате мира по автогонкам Формулы-1 с 1986 по 2001 год.
 Бенеттон (баскетбольный клуб) — итальянский баскетбольный клуб из города Тревизо.
 Бенеттон (регбийный клуб) — итальянский регбийный клуб из города Тревизо.